Плющев — русская фамилия; имеет женскую форму Плющева.

Известные носители 
 
 Плющев, Владимир Анатольевич (род. 1955) — советский хоккеист, российский хоккейный тренер.
 Плющев, Павел Карпович (1890—1920) — первый председатель военно-революционного комитета Московско-Казанской железной дороги.

 Плющева, Татьяна Владимировна (род. 1980) — российская фигуристка.

См. также